Kaabi oder Al-Kaabi ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed al-Kaabi (* 1996), omanischer Fußballspieler
 Ayoub El Kaabi, marokkanischer Fußballspieler
 Eiman Kaabi (* 1997), iranischer Fußballspieler 
 Mahmood Abdullah Al-Kaabi (* 1989), bahrainischer Fußballtorhüter
 Mohamed Al-Kaabi (* 1957), katarischer Segler
 Mohamed Faraj al-Kaabi (* 1984), katarischer Hammerwerfer

Siehe auch:

 Kaebi